Gustavo Alejandro Leguizamon, mais conhecido como Adam Champ (Buenos Aires, 10 de outubro de 1977) é um ex-ator argentino de filmes pornográficos gays, fisiculturista e intérprete linguístico.

Carreira

Primeiros anos 
Adam nasceu em Buenos Aires. Estudou educação física, especializando-se em futebol. Ele obteve um mestrado em fisiologia do esporte.

Em 1999, aos 23 anos, foi descoberto por produtores americanos em uma peça de teatro em Corrientes ao lado de Alejandra Pradón, que ficou famosa em escândalos da mídia, onde tomava banho nua no chuveiro. Ele logo se mudou para Miami, onde ficou por um ano, depois se tornou um contratado permanente do restaurante gay Madrigal em Chicago, Nob Hill Theatre em San Francisco, e começou a trabalhar como modelo da Broadway no prestigioso Gaiety Theatre em Nova York. Em 2005, mudou-se para o México, onde atuou em novelas e comerciais de televisão. Ele também começou a trabalhar como personal trainer.

Carreira pornográfica 
Enquanto no México em 2006, ele recebeu uma oferta do Colt Studio várias vezes para começar a trabalhar como modelo. Ele fez sua estreia sob o pseudônimo de Adam Champ em Waterbucks 2 (2006). Em 2008, Minute Man 29: Built (2007), estrelado por ele, ganhou um Prêmio GayVN de Melhor Vídeo Solo.

Em 2010, ele assinou um contrato com a Raging Stallion Studios. Em 2011, em San Francisco, ele foi nomeado "Homem do Ano" pela Raging Stallion Studios. Em 2013, ele foi homenageado com o Grabby Award como a estrela pornô mais popular do mundo/Cam Star, venceu o concurso Cameraboys.com.

Ele também apareceu nas produções de Titan Media, ThreshHold Media e Men at Play.

Em 3 de março de 2015, Colt Studio lançou um consolo fiel de sua genitália externa e fez cópias de silicone deles em uma escala de 1:1.

Depois de deixar a indústria pornográfica, concluiu um curso de mediação linguística em Roma graças à sua capacidade de falar seis idiomas (espanhol, inglês, francês, italiano, português e árabe).

Ele foi um convidado no programa de TV Televisa Guau apresentado por Alex Kaffie. Em junho de 2016, ele ficou em décimo lugar no ranking "El modelo mas sexy de Men at Play", anunciado pelo portal espanhol 20minutos.es.

Ele também é um fisiculturista profissional. Venceu, entre outros, o concurso "Ludus Maximus" em 2018.

Vida pessoal 
Casou-se com o ator pornô italiano Carlo Masi em 4 de maio de 2018. Na cerimônia de casamento, ele recebeu, entre outros, Vladimir Luxúria. A cerimônia foi transmitida ao vivo pela televisão pelo Canale 5, no programa Pomeriggio Cinque. Champ e Masi apareceram em muitos programas de televisão transmitidos por emissoras mexicanas, argentinas e guatemaltecas, bem como nas páginas de "la Repubblica", "Il corriere della sera" e "La Stampa". Na Itália, eles fundaram o Fush Fush Group, uma das primeiras agências modelo a empregar exclusivamente pessoas LGBT.

Prêmios 

Nascidos em 1977
Naturais de Buenos Aires
Atores pornográficos LGBT
Atores pornográficos da Argentina
Artistas LGBT da Argentina